Municipio de Elmore puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elmore (condado de Daviess, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Daviess.
 Municipio de Elmore (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.